Ekström ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Ekström (* 1981), schwedischer Segler
 Anna Ekström (* 1959), schwedische Politikerin (SAP) und Ministerin
 Axel Ekström (* 1995), schwedischer Skilangläufer
 Bertil Ekström, schwedischer Ingenieur, Namensgeber des Ekström-Schelfeises
 Hanna Ekström (* 1972), finnische Fußballspielerin

 Johnny Ekström (* 1965), schwedischer Fußballspieler
 Kaj af Ekström (1899–1943), schwedischer Eiskunstläufer
 Mattias Ekström (* 1978), schwedischer Rennfahrer
 Per Olof Ekström (1926–1981), schwedischer Schriftsteller und Journalist
 Roland Ekström (* 1956), schwedisch-schweizerischer Schach- und Backgammonspieler
 Yngve Ekström (1913–1988), schwedischer Möbeldesigner und Architekt

Siehe auch:
 Ekström-Schelfeis, Teil des Eisschildes der Antarktis
 Ekström Basin, Seebecken in der Antarktis
 Eckerström
 Eckström